Buchel est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aernout van Buchel (1565-1641), archéologue, dessinateur et humaniste néerlandais.

Toponyme 

 Comté de Buchel, ancien comté du Texas aux États-Unis.

Patronyme néerlandais